Garganta la Olla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Garganta la Olla (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Garganta la Olla (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar